Bruno Oliveira de Matos – calciatore brasiliano
 Cainan De Matos – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Celso de Matos – ex calciatore brasiliano naturalizzato portoghese
 César de Matos – calciatore portoghese
 Denis César de Matos – calciatore brasiliano
 Fábio de Matos Pereira – ex calciatore brasiliano
 Francisco Vieira de Matos, noto come Vieira Portuense – pittore portoghese
 Franciscos de Matos Vieira, noto come Vieira Lusitano – pittore portoghese
 Geraldo Pereira de Matos Filho, noto come Mazarópi – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Gregório de Matos – poeta e avvocato brasiliano
 Ian Carlos Gonçalves de Matos – tuffatore brasiliano
 João Nuno Alves de Matos – giocatore di calcio a 5 portoghese
 José Gildásio Pereira de Matos, noto come Gil Baiano – ex calciatore brasiliano
 Leonardo de Matos Cruz – calciatore brasiliano
 Luís Norton de Matos – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore portoghese
 Luiz de Matos Luchesi, noto come Mussula – ex calciatore brasiliano
 Maicosuel Reginaldo de Matos, noto come Maicosuel – calciatore brasiliano
 Manoel Resende de Matos Cabral, noto come Nelinho – ex calciatore brasiliano